Dit is de wereldranglijst van februari 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 februari 2008.

Mannen 02